Bemmelen ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Anthoni van Bemmelen (1830–1897), niederländischer Zoologe und Zoodirektor
 Bas van Bemmelen (* 1989), niederländischer Volleyballspieler

 Johan Frans van Bemmelen (1859–1956), niederländischer Biologe
 Reinout Willem van Bemmelen (1904–1983), niederländischer Geologe
 Sabrina Bemmelen (* 1986), deutsche Fußballspielerin